Le nom Talas est utilisé plusieurs fois comme nom pour des cyclones tropicaux dans le Pacifique nord-ouest. Il a été suggéré à l' par les Philippines et signifie "acuité" (d'un objet, par exemple un couteau) ou "acuité" (de l'esprit, du sens physique, de la faculté, etc.).

 Tempête tropicale Talas (2004) (T0428, 31W, Zosimo) ;
 Tempête tropicale sévère Talas (2011) (T1112, 15W) qui a causé de graves dégâts au Japon ;
 Tempête tropicale sévère Talas (2017) (T1704, 06W) qui affectée l'Indochine .

Typhon homonyme
Tempête tropicale homonyme